Oratorio di San Michele – Arogno
 Oratorio della Compagnia di San Michele della Pace – Firenze
 Oratorio di San Michele – Padova
 Oratorio di San Michele – Costozza

Pagine correlate 

 Chiesa di San Michele
 Oratorio di San Michele Arcangelo